Шавров Вадим Борисович (1898—1976) — радянський авіаконструктор і історик авіації, кандидат технічних наук, ентомолог.
 Шавров Іван Єгорович (1916—1992) — командувач військ Ленінградського військового округу, начальник Військової академії Генерального штабу, генерал армії. Член ЦК КПРС у 1971—1976 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 8-го скликання; професор.
 Шавров Олексій Семенович (1907—1974) — міністр торгівлі БРСР і заступник Голови Ради Міністрів БРСР в 1964—1971 роках.
 Шавров Павло (* 1971) — білоруський футболіст, грав на позиції нападника.
 Шавров Павло Іванович (?-?) — радянський інженер, лауреат державних премій.